Ян Ю́рьевич Ца́пник (род. 15 августа 1968, Иркутск, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Ян Цапник родился 15 августа 1968 года в Иркутске, в семье ведущего актёра Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Юрия Цапника (1945—2014). Мать, Валентина Николаевна — спортсменка (лёгкая атлетика).

Учился игре на скрипке. В учебно-производственном комбинате получил профессию повара. Окончил два курса Свердловского театрального института.

Срочную службу проходил в разведывательно-десантной роте отдельного разведывательного батальона ГСВГ, после службы не стал возвращаться в Свердловский театральный институт и перевёлся в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Выпускник ЛГИТМиКа (курс В. В. Петрова).

С 1992 по 2005 год — актёр Академического Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.

В 2001 году был ведущим развлекательно-спортивной телеигры «Клад графа N» на канале ТВЦ.

Семья 
Женат на специалисте в области востоковедения Галине (с 1998), имеет дочь Елизавету (род. 2002).

Фильмография

Актёр 
 1987 — Ищу друга жизни — Гоша
 1987 — Команда 33
 1989 — Зверь ликующий (к/м) — насильник
 1995 — Сказка за сказкой (Окаянчик)
 1996 — Привет, дуралеи! — риелтор
 1998 — Улицы разбитых фонарей — Марат (серия «Высокое напряжение») 2000 — Охота на Золушку
 2000 — Тихие омуты — Владик (оператор) 2001 — Первое мая (фильм) — фарцовщик 2001 — Убойная сила — опер Стаценко 2001 — Новогодние приключения
 2001 — Сыщики (Серия «Раскаявшиеся грешники») — Валерий Обаяшев 2001 — Вовочка
 2002 — Бригада — Артур Вениаминович Лапшин, предприниматель, бывший сосед «Пчёлы»
 2002 — Порода — Севка
 2002 — Две судьбы — Игорь
 2003 — Игра в модерн
 2003 — Инструктор
 2003 — Мангуст
 2003 — Три цвета любви
 2003 — Улицы разбитых фонарей (серия «Удача по прозвищу Пруха») — Василий Чуриков 
 2004 — Женский роман
 2004 — Экстренное торможение
 2005 — Бандитский Петербург 7: Передел — журналист Никифоров
 2004 — Боец — режиссёр
 2004 — Тридцатый снова в бою — Рекс (Савелий Говорков)
 2005 — Девять неизвестных — Макарон
 2005 — Заложник
 2005 — Одна тень на двоих — алкоголик Веня
 2005 — Под небом Вероны — Роман
 2005 — Своя чужая жизнь
 2006 — Первый Скорый — Бывалый
 2006 — В плену времени — Бобс
 2006 — Терминал — журналист Никифоров
 2006 — Голландский пассаж — журналист Никифоров
 2006 — Под ливнем пуль — капитан Тихомиров
 2006 — Противостояние — капитан Тихомиров
 2006 — Сумасшедший день — директор фильма
 2006 — Первый дома —  Дима Семицветов / алкаш / дядя Фёдор
 2007 — Расплата — журналист Никифоров
 2007 — Саквояж со светлым будущим — писатель-детективщик Дмитрий Родионов
 2007 — Сапёры — капитан Вольф
 2007 — Ниоткуда с любовью, или Весёлые похороны — раввин
 2008 — Ни шагу назад — следователь НКВД
 2008 — Сорокапятка — майор Синицын/Августин
 2008 — Сердцеедки — Максим Смирнов
 2008 — Гаишники — капитан/майор/подполковник Тулин
 2008 — Спасите наши души — Лавр Мылов
 2008 — Колдовская любовь — Веня
 2008 — Роман выходного дня — Анатолий Смыслов
 2008 — Боец-2 — режиссёр
 2010 — Русский дубль — Тарханин
 2010 — Одиночка — полковник милиции Добров
 2008 — Морские дьяволы. Судьбы
 2010 — Наших бьют — бизнесмен
 2010 — Отцы — учитель истории Александр Львов
 2010 — Без права на ошибку — гауптман Вольф
 2011 — Суперменеджер, или Мотыга судьбы — охранник
 2011 — Медовая Любовь — предприниматель Андрей Евгеньевич
 2011 — Лето волков — начальник РО НКГБ Гупан
 2011 — Веское основание для убийства —  майор СБУ Степан Вернигор
 2011 — Очкарик — Борис Изотов
 2011 — Побег. Новый сезон — репортёр
 2011 — Инспектор Купер — Антон Шмаков
  — Возвращение
  — Идеальный брак
  — Шеф — майор Андрей Ровинский
  — Братство десанта — полковник ФСБ Леонид Пестряков
  — Горько! — Борис Иванович, отчим невесты
  — Шеф 2 — майор Андрей Ровинский
  — Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу — гаишник
  — Пенелопа — Роман Дмитриевич Кулагин
  — Физрук — криминальный авторитет Хромуля, приятель Фомы
  — Горько! 2 — Борис Иванович, отчим Наташи
  — Ёлки 1914 — Александр Аркадьевич
  — Ёлки лохматые — вор Макар
  — Военный корреспондент — Майор, командир ополчения ДНР
  — Героевский — Макарыч, руководитель детского партизанского отряда
  — Призрак — Гена, авиаконструктор, друг Юрия Гордеева
  — Одной левой — врач Софи
  — Старшая дочь — полковник Олег
  — Метод — маньяк-таксист Жора
  — Зелёная карета — следователь
  — Дед Мазаев и Зайцевы — Боря Зайцев
  — Самый лучший день — майор ДПС
  — Страна чудес — полицейский Глеб Викторович
  — 30 свиданий — Валерон
  — Ставка на любовь — директор автосалона Сергей Владимирович
  — День выборов 2 — председатель ЦИК Василий Егорович
  — Пятница — директор турфирмы Вадим Равильевич
  — Вечный отпуск — Игорь Борисович Кравцов, отец Саши
  — Пушкин — майор Николай Кулаков
  — Вышибала — глава компании «Стройиндустрия» Михаил Андреевич Колотов
  — Одноклассницы — начальник Кати
  — Спарта — спортивный промоутер Виктор
  — Всё о мужчинах — Владимир Игоревич, отец Валентины
  — Жених — полицейский
  — Тонкий лёд — мэр Виктор Сергеевич Локтев, сводный брат Палагина
  — Суперплохие — Эротоман
  — Пьяная фирма — Виталий Кузьмич
  — Дед Мороз. Битва Магов — участник аукциона
  — Ёлки 5 —  продавец пингвина Макар
 2017 — Вы все меня бесите! — Леонид, жених крёстной
 2017 — Одна за всех — специальный корреспондент Павел, муж Екатерины Грибовой
 2017 — Одноклассницы: Новый поворот — начальник Кати
 2017 — Призрак опера — Ярошенко
  — Гоголь. Начало — доктор-патологоанатом Леопольд Леопольдович Бомгарт
  — Напарник — Лунтик, актёр, он же лже-Дракон
 2017 — Короткое слово нет — Корнеев
 2017 — Большие деньги (Фальшивомонетчики) — следователь, майор полиции, Аркадий Александрович Карпушин
  — Детки напрокат — бывший клиент Ульяны
  — Новогодний переполох — Михаил
  — Арена для убийства — Илья Александрович Драганов, директор цирка
  — Лёд — тренер Сева
  — Команда Б — подполковник Мороз
  — Воронины (465 серия) — Клаус Рихтер
  — Гоголь. Вий — доктор-патологоанатом Леопольд Леопольдович Бомгарт
  — Деффчонки-6 — Пётр Петрович Синичкин, папа Стаси и Лёли
  — Безголовые (короткометражный)
  — Гоголь. Страшная месть — доктор-патологоанатом Леопольд Леопольдович Бомгарт
  — Временные трудности — Николай Волков, друг семьи Ковалёвых
  — Смертельный тренинг — Юрий Ковалёв
  — Праздник — советский учёный Георгий Воскресенский
  — 90-е. Весело и громко — Аркадий Леонидович («Доктор»), владелец ресторана «Бомбей», «новый русский»
  — Гоголь — доктор-патологоанатом Леопольд Леопольдович Бомгарт  — Братство — прапорщик разведроты Абдусаламов, оказавшийся в плену  — Трудности выживания — Антон Щукин, редактор  — Команда мечты — Степан Вершинин  — Элефант — Роман Пекарский, адвокат Шубина  — Полярный — Юрий Андреевич Новиков, мэр Полярного  — Лев Яшин. Вратарь моей мечты — журналист ТАСС  — Большие надежды — Александр, отчим Эры  — Триггер — Игорь Михайлович, криминальный бизнесмен  — Последний министр — Евгений Александрович Тихомиров, министр  — Проект «Анна Николаевна» (5-я серия) — Михеев  — Окаянные дни (новелла «Розыгрыш»)
  — Вратарь Галактики — космобольный комментатор
  — Любовь и монстры
  — Очередная комедия про неудачника — преподаватель
  — Приключения чокнутого профессора
  — Конференция
  — Бедная девочка — Крупский
  — Империя зла
  — До самого солнца
  — Маленький воин — директор школы
  — Скрытые молитвы
  — Конёк-Горбунок — Спальник
  — Love — Константин
  — Метод 2 — маньяк-таксист Жора
  — Пальма — Игорь Польский
  — По колено
  — Любовь и монстры 
  — Русские горки — начальник лагеря
  — Собор — Александр Меншиков
  — Артек. Большое путешествие — Ярослав Игоревич, дед Ярика
  — Домой!
  — Ёлки 9 — адвокат
  — Шаляпин — Мамонт Дальский

Озвучивание 
 2022 — Чинк: Хвостатый детектив — барсук Мэр
 2008 — Кто был Шекспиром — от автора
 2003 — Братец медвежонок — баран; бурундук
 2003 — Ангелы Чарли: Только вперёд — Шеймус О'Грейди
 2003 — Медальон — инспектор Интерпола Артур Уотсон
 2003 — Лига выдающихся джентльменов — Родни Скиннер
 2003 — В поисках Немо — Марлин
 2002 — Крот 2 — официант (роль Александра Рониса)
 2002 — Умри, но не сейчас — Густав Грейвз / полковник Мун
 2002 — Планета сокровищ — Б. Е. Н.
 2001 — Бандитский Петербург. Фильм 3. Крах Антибиотика — бандит (1 серия), перевод на русский язык и следователь прокуратуры (роль Владислава Кириенко) (4 серия), диктор в новостях (5 серия)
 1999—2000 — Приключения в Изумрудном городе — некоторые из Жевунов, кот и аист (1 серия), охранник замка (2 серия), некоторые из Мигунов (2, 3 серии)
 1999 — Улицы разбитых фонарей-2. Рождество — Руслан Шамшудинович Колчан (роль Александра Спорыхина), озвучивание эпизодических ролей
 1995—2000 — Путешествия в параллельные миры (телесериал) — Куин Меллори
 1993 — Настоящая Маккой — закадровый перевод (мужские роли)
 1987—1989, 1994—1995 — Черепашки-ниндзя (в дубляже перевод телекомпании «ТВИН», Санкт-Петербург) — Леонардо / Донателло / Крэнг / Бибоп / Крысиный король (классические/старые серии: 1-й (1987 г.), 2-й (1988 г.), 3-й (1989 г.), 8-й (1994 г.), и 9-й сезоны (только серии 1995 г.) перевод дубляжа телекомпании «Твин» 81 серий)
 1982—1986 — Рыцарь дорог — К. И. Т. Т. (в отдельных сериях)

Награды и номинации 
 2014 — Номинация на премию «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль второго плана («Горько!»)
 2016 — Номинация на премию «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль второго плана («Призрак»).

Примечания

Ссылки 
 Ян Цапник. Жена, дочка, теща и необходимый дома «штиль» — интервью журналу «Батя», январь 2020. 
 Ян Цапник. Вечерний Ургант. 1273 выпуск от 25.03.2020

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Телеведущие России
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России